Eloy (band), een Duitse rockband, opgericht in 1969
Eloy (album), het debuutalbum van deze band
Eloy (Arizona), een plaats in Arizona in de VS
Eloi (ras), een fictief ras in het boek De Tijdmachine van H.G. Wells
Sint Eloy, de heilige Sint Eligius
Eloy (zanger), een Puerto Ricaanse reggaetonartiest